Шор:
 Шор[az] — вид сыра кавказской кухни.
 Шор, или сор — разновидность солончака.
 Шор — железнодорожный разъезд Сосногорского отделения Северной железной дороги.
 Шор (партия) — политическая партия в Молдавии, до 2016 года — партия «Равноправие». Возглавляется Иланом Шором.

Фамилия 
Шор — еврейская (от аббр.  [шойхет ве-ров] «резник; раввин») или английская (от  «берег») фамилия. Известные носители:
 Шор, Аарон Шауль (1864—1945) — израильский художник.
 Шор, Александр Германович (1876—1942) — советский пианист, педагог.
 
  — американский промышленник.
 Шор, Брюс (1935—2021) — американский физик.
 Шор, Виктор Абрамович (1929—2021) — астроном.
 Шор, Владимир Ефимович (1917—1971) — советский переводчик.
 Шор, Георгий Владимирович (1872—1948) — русский и советский патологоанатом.
 Шор, Говард (род. 1946) — канадский композитор.
 Шор, Давид Соломонович (1867—1942) — российский и палестинский пианист и правозащитник, деятель сионистского движения.
 Шор, Джейн (1445—1527) — любовница короля Англии Эдуарда IV.
 
 Шор, Дина (1916—1994) — американская актриса.
 Шор, Дэвид (род. 1959) — канадский писатель.
 Шор, Егор Фёдорович — лектор французской словесности на физико-математическом факультете Московского университета.
 Шор, Илан Миронович (род. 1987) — молдавский политик и предприниматель.
 Шор, Лев Яковлевич (род. 1939) — советский футболист.
 Шор, Мириам (род. 1971) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Шор, Михаил Львович (1891—?) — советский кинорежиссёр и директор картин.
 Шор, Мойше (1874—1941) — варшавский раввин.
 Шор, Натан Беньяминович (Анатолий Фиолетов; 1897—1918) — русский поэт «одесского круга».
 Шор, Наум Зуселевич (род. 1937) — советский и украинский математик.
 Шор, Осип Беньяминович (1899—1978) — брат Н. Б. Шора, вероятный прототип Остап Бендера.
 Шор, Питер (род. 1959) — американский физик-теоретик, внесший значительный вклад в квантовые вычисления.
 Шор, Поли (род. 1968) — американский актёр.
 Шор, Розалия Осиповна (1894—1939) — советский лингвист, литературовед.
 Шор, Сара Львовна (известна под псевдонимом Жасмин; род. 1977) — российская певица и модель.
 Шор, Стивен (род. 1947) — американский фотограф.
 Шор, Томас Уильям (1840—1905) — английский историк.
 Шор, Эдди (1902—1985) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли, входит в список 100 величайших игроков НХЛ.
 Шор, Юлия Владимировна (1949—2011) — российская переводчица с английского языка.
 Шор, Яков Борисович (1909—1974) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственных премий.

См. также 
 Твёрдость по Шору — показатель твёрдости материалов, предложенный американским промышленником Альбертом Ф. Шором.
 Бехор Шор (значения)
 Шорр (значения)